Pietro VI di Alessandria – patriarca di Alessandria nel VII-VIII secolo, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Pietro VI di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1718 al 1726